What Were Once Vices Are Now Habits är ett album av The Doobie Brothers släppt 1974.

Låtlista 
 Song to see You through
 Spirit
 Persuit on 53rd St.
 Black water
 Eyes of silver
 Road angel
 You just can't stop it
 Tell me what you want
 Down in the track
 Another park another sunday
 Daughters of the sea
 Flying Cloud

Referenser

musikalbum 1974